Монбла́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Саматан. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32261.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 40 км юго-западнее Тулузы, в 39 км к юго-восточнее от Оша.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 368 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 212 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 165 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности — 77,8 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 165 активных жителей работали 152 человека (80 мужчин и 72 женщины), безработных было 13 (8 мужчин и 5 женщин). Среди 47 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 23 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер